La rivalité opposant les FAR de Rabat au Maghreb de Fès est due au fait que ces clubs font partie des plus titrés du royaume. La création du Maghreb de Fès remonte à 1946 tandis que celles des FAR de Rabat date de 1958 soit deux ans après l'indépendance du Maroc. La première confrontation entre ces deux clubs date de 1959 se terminant par une victoire des FAR de Rabat.

Histoire

Origine de la rivalité

Liste des rencontres

Statistiques

Palmarès

Notes et références 

Rivalités dans le football au Maroc
Association sportive des Forces armées royales
Maghreb de Fès